

Toponyme 
 Xian de Xing, subdivision administrative de la province du Shanxi en Chine

Divers 
 Xing, nom chinois des saṃskāra, mot sanskrit désignant des concepts philosophiques hindouiste et bouddhiste
 Xing, réseau professionnel allemand en ligne
 Shanxi Xing Rui Flame, club féminin chinois de basket-ball

Voir aussi 
 
 
 

Abréviation